Еол (Aeolos, Äolos, Aiolos, Aeolus, ) е в древногръцката митология името на:

 Еол, бог на ветровете, син на Хипот
 Еолови отложения
 Еол (син на Елин), цар на Тесалия, прародител на еолийците
 Еол (син на Хипот), син на Хипот и на Меланипа, правнук на прародителя Еол
 Еол (син на Посейдон), син на Посейдон и на Арна, внук на предния Еол